Molești se poate referi la:

 Localități și locuri din Republica Moldova
 Molești - sat din cadrul comunei Camenca din raionul Glodeni
 Molești - localitate centru de comună din raionul Ialoveni
 rezervația naturală Molești din același raion

Localități omonime din Republica Moldova